Die Fußball-Regionalliga-Saison 1969/70 war die siebente Spielzeit der seinerzeit zweithöchsten Spielklasse im deutschen Fußball.

Saisonüberblick 
Vorjahresabsteiger Kickers Offenbach schaffte den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga. Begleitet wurden sie von Arminia Bielefeld, die erstmals ins deutsche Oberhaus aufstiegen. Ernst Kuster und Horst Stockhausen sorgten mit ihren Treffern für einen 2:0-Erfolg bei Tennis Borussia Berlin mit dem der von Egon Piechaczek betreute Klub am letzten Spieltag der Aufstiegsrunde den spielfreien Karlsruher SC überflügeln konnte.

Der andere Absteiger, der 1. FC Nürnberg verpasste nur knapp hinter Offenbach und Karlsruhe die Aufstiegsspiele. Ein ähnliches Schicksal ereilte den ehemaligen Bundesligisten Tasmania 1900 Berlin, die nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses – es fehlten sechs Tore – den dritten Rang hinter der punktgleichen Tennis Borussia belegten.

Modus 
85 Mannschaften spielten in fünf Regionalligen. Die zwei besten Mannschaften einer jeden Regionalliga am Ende der regulären Saison spielten in jeweils zwei fünf Mannschaften umfassenden Runden die beiden Erstligaaufsteiger aus. Mit Ausnahme der Regionalliga Süd, in der die vier letzten Mannschaften betroffen waren, mussten in allen Ligen die beiden Letztplatzierten in die 1. Amateurliga absteigen.

Nord

Abschlusstabelle 

|}

Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord 

Die Amateurmannschaften von Eintracht Braunschweig und Hannover 96 als Erster bzw. Vierter aus Niedersachsen durften nicht an der Aufstiegsrunde teilnehmen. Es rückte der Tabellenfünfte SV Meppen nach.

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Zusatzqualifikation 

Um die Regionalliga Nord wieder auf die Sollstärke von 18 Mannschaften zu bringen setzte der Norddeutsche Verband eine Zusatzqualifikation an, an der der Vorletzte der Regionalliga sowie die Gruppenzweiten der Aufstiegsrunde teilnahmen. Gespielt wurde am 1., 5. und 8. Juli 1970. Der SV Meppen setzte sich durch und stieg auf, während der ASV Bergedorf 85 absteigen musste.

|}

Berlin

Abschlusstabelle 

|}

West

Abschlusstabelle 

|}

Aufstiegsrunde zur Regionalliga West 

Mittelrheinmeister SC Jülich und Vizemeister Borussia Brand verzichteten auf die Aufstiegsrunde. Daher spielten nur drei Mannschaften um den Aufstieg.

|}

Südwest

Abschlusstabelle 

|}

Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest 

|}

Süd

Abschlusstabelle 

|}

Aufstiegsrunde zur Regionalliga Süd 
Viktoria Aschaffenburg als Vizemeister der 1. Amateurliga Hessen (der Meister Eintracht Frankfurt Amat. konnte nicht aufsteigen) und der FC Wacker München als Meister der Bayernliga stiegen direkt in die Regionalliga Süd auf. Die Meister der 1. Amateurligen: Südbaden, Nordbaden, Nordwürttemberg und Schwarzwald-Bodensee spielten in einer Aufstiegsrunde den dritten Aufsteiger aus. Den Aufstieg in die Regionalliga Süd schaffte der Meister aus Nordwürttemberg: SV Göppingen

|}

Aufstiegsrunde zur Bundesliga

Gruppe 1 

|}

Abschlusstabelle 

|}

Gruppe 2 

|}

Abschlusstabelle 

|}

1969
Fußballsaison 1969/70